Laotisk skrift används främst för att skriva lao. Den är också officiell skrift för de olika minoritetsspråken i Laos. Talare av hmong föredrar dock att använda det latinska alfabetet.

Den laotiska skriften påminner mycket om det thailändska men tack vare en stavningsreform på 1960-talet är stavningen enklare och mer fonetisk och bokstäverna är mer lik den äldre thailändska skriften än dagens thai. Bland annat slopade man alla extra bokstäver som betecknar samma ljud, medan man i Thailand behållit udda bokstäver så att man kan se att orden är lånord.

Vokaler

Konsonanter 
Flera konsonanter kan se ut att beteckna samma språkljud men de används som ett hjälpmedel för att markera laotiskans sex olika toner.

Se även 
 Thailändsk och laotisk skrift jämfört
 Thailändska alfabetet

Skriftspråk i Brahmifamiljen